W Polsce
 Korczyna – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz 
 Korczyna – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Korczyna
 Korczyna – część wsi Mogielnica w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Boguchwała
 Korczyna – gmina w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim
 Korczyna – gromada w powiecie krośnieńskim

 Zobacz też
 Korczyn